Petrolinense – abitanti di Petrolina de Goiás
Petrolinense – abitanti di Petrolina